Cormorant steht für:

 Lockheed Martin Cormorant, militärisches Projekt der Skunk-Works-Forschungsabteilung von Lockheed Martin zum Bau einer Kampfdrohne
 Ölfeld Cormorant, Ölfeld in der Nordsee nordöstlich von Schottland

Cormorant ist der Name folgender geografischer Orte:

 Cormorant (Manitoba), Ort in der Provinz Manitoba, Kanada
 Cormorant (Minnesota), Ort im Becker County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Cormorant Lake, ein See in der Provinz Manitoba, Kanada

Cormorant ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

Siehe auch:
 Kormoran